Nowa Sucha (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Sochaczewski
 Nowa Sucha (powiat Sochaczewski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Sochaczewski